Всеми́рное бра́тство правосла́вной молодёжи «Си́ндесмос» ( — «соединение, союз», , ) — международная церковно-общественная организация. Основана в 1952 году во Франции.

История 
В 1947 году, участники Второй Всемирной конференции студентов-христиан в Осло от православных церквей обсудили возможности создания сети молодёжных организаций. Георгий Ходр писал тогда, что «целью будущего молодёжного всеправославного движения должна стать борьба с провинциализмом, различиями между Поместными Церквами, ересью филетизма…»

В 1948 году во время I генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей те же лица приняли решение обратиться к ВСЦ за поддержкой в создании «всеправославной» молодёжной организации. Иерей Александр Шмеман был избран вице-президентом молодёжного комитета ВСЦ, а миряне Георгий Ходр и Николаос Ниссиотис — членами комитета. В сентябре того же года они добились того, что ВСЦ профинансировало созыв Международной православной конференции. Для обсуждения были предложены три темы: 1) православное богословие, 2) экуменическое движение, 3) работа с молодёжью. Подготовительная встреча прошла в январе 1949 году в Экуменическом институте в Боссэ в Швейцарии.

В сентябре 1952 году в Севре (Франция) по инициативе Павла Евдокимова организована Конференция православной молодёжи в Западной Европе. Создается организационный комитет в составе: Павел Евдокимов, Лев Зандер, иерей Александр Шмеман, Николаос Ниссиотис, Кирилл Ельчанинов, священник Владимир Родзянко и др. Название «Синдесмос» предложил Николаос Ниссиотис.

В апреле 1953 года в Севре состоялась Первая Генеральная ассамблея «Синдесмоса», собравшая 50 участников от четырёх молодёжных организации. Первым президентом Синдесмоса стал Павел Евдокимов, секретарями — Иван Мейендорф и Марко Маркович. На той ассамблее было предложено отмечать Всемирный день православной молодёжи.

В декабре 1954 года на собрании в Бьевре под Парижем президентом избран Иван Мейендорф (он оставался это должности до 1964 года), секретарём — Марко Маркович.

На Генеральной ассамблее в Пункахарью (Финляндия), проходившей с 30 июля по 3 августа 1964 год впервые присутствовали в качестве наблюдателей представители Русской Православной Церкви: протоиерей Евгений Амбарцумов, игумен Александр (Лехно) и референт ОВЦС Григорий Скобей. Тогда же в «Синдесмос» стали принимать и богословские учебные заведения.

В июле 1971 года на генеральной ассамблее в Бостоне (США) по инициативе митрополита Никодима (Ротова) членами «Синдесмоса» стали Ленинградская и Московская Духовная Академии, а также Ленинградская, Московская и Одесская духовные семинарии.

В 1991 году в коптском монастыре святого Бишоя в Египте с 20 по 26 мая проходила консультация Синдесмоса по сотрудничеству между православными и нехалкидонскими молодёжными движениями, которая подтвердила ключевую роль антихалкидонитов в Синдесмосе.

В июне 1992 году состоялась четырнадцатая ассамблея «Синдесмоса», прошедшая в России. В работе ассамблеи участвовали: Всецерковное православное молодёжное движение (ВПМД), представители МДАиС, Минской, Одесской, Ставропольской, Тобольской духовных семинарий, Свято-Филаретовского православно-христианского института, а также Отдела религиозного образования и катехизации и ОВЦС. Там президентом «Синдесмоса» избран священник Хейкки Хуттунен.

В сентябре 1995 года во время Генеральной ассамблеи, прошедшей в Киккском монастыре на Кипре от Русской Православной Церкви участвовали: от ВПМД — протоиерей Всеволод Чаплин и иеромонах Геннадий (Гоголев), иеромонах Александр (Фёдоров) и диакон Владимир Василик, от Свято-Тихоновского Богословского института — ректор протоиерей Владимир Воробьёв и протоиерей Аркадий Шатов, от Братства святителя Тихона — Сергей Чапнин, а также представители Свято-Филаретовского православно-христианского института. Протоиерей Димитрий Смирнов участвовал в работе летнего лагеря Синдесмоса в Супрасле, Польша, в 1999 году.

С 1 декабря 1999 года начало свою деятельность Восточно-европейское отделение «Синдесмоса», штаб-квартира которого находится в МДА.

В 2000 году Синдесмос стал лауреатом премии Фонда единства православных народов.

Современное состояние 
В настоящее время в движении принимают участие 126 организаций и учебных заведений из 42 стран. Основными мероприятиями, проводимыми организацией, являются международные семинары, лагеря и летние школы.

Генеральный секретариат братства находится в Париже, возглавляет его священник Христофор Д’Алоизио.

В последние годы его критикуют за политизированность, снижение активности за пределами Западной Европы и рост среднего возраста участников. Также отмечалось, что организация состоит на содержании у глобалистских организаций: Всемирного совета церквей, Еврокомиссии, Молодёжного фонда Совета Европы, поступления от которых составляют 78 % бюджета Синдесмоса

Генеральные ассамблеи 
 1-й — апрель 1953, Севр
 5-я — 29 августа — 4 сентября 1961, Бейрут
 6-я — 30 июля — 3 августа 1964, Пункахарью, Финляндия
 7-я — 20 — 26 июля 1968, Ретвик, Швеция
 8-я — 18 — 24 июля 1971, Бостон, США
 9-я — 19 — 25 июля 1977, Православный центр Константинопольского Патриархата в Шамбези, Швейцария
 10-я — 6 — 10 августа 1980, Ново-Валаамский монастырь, Финляндия.
 11-я — 14 — 19 августа 1983, Крит, Греция
 12-я — 17 — 24 августа 1986, Effingham, England
 13-я — 26 — 29 июня 1989, Богословская школа Святого Креста, Бруклайн, США
 14-я — 1 — 8 июня 1992, Москва, Россия
 15-я — 20 — 28 сентября 1995, Киккский монастырь, Кипр
 16-я — 17 — 25 июля 1999, Ново-Валаамский монастырь, Финляндия
 17-я — 14 — 21 июля 2003, Монастырь святого Влаша, Дуррес, Албания
 18-я — 30 января — 4 февраля 2009, Афины, Греция
 19-я — 7 — 12 августа 2014, Нямц, Румыния
 20-я — 24 — 28 октября 2019,

Примечания

Литература 
 
 Кемппи, Риикка Хелена. XVI Генеральная ассамблея СИНДЕСМОСа. Кризис единства // Православная община. 1999. — № 53 — С. 101—110
 Хуттунен, Хейкки, прот. Церковное молодежное движение СИНДЕСМОС // Духовные движения в народе Божьем : История и современность: Материалы Международной научно-богословской конференции (Москва, 2-4 октября 2002 г.). — М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2003. — 374 с. — С. 75-78
 
 СИНДЕСМОС // Большая российская энциклопедия. Том 30. Москва, 2015. — С. 225

Ссылки 
 Официальный сайт
 Всемирное братство православной молодёжи «Синдесмос»

Религиозные международные организации
Организации, основанные в 1953 году